

Anno 
 1878 – (MDCCCLXXVIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1878 a.C.

Matematica 
 1878 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1878 Hughes – asteroide della fascia principale del sistema solare